językoznawstwo opisowe – neutralne opisywanie systemu językowego, przeciwstawiane praktykom preskryptywnym
 językoznawstwo opisowe – badanie systemu językowego w jednej wyodrębnionej epoce jego rozwoju, przeciwstawiane lingwistyce historycznej

Zobacz też 
 gramatyka opisowa